Киске́лово () — деревня в Лесколовском сельском поселении Всеволожского района Ленинградской области.

Название 
Название происходит от финского kiiskilla — ершовое место.

История 
Под названием Скисулова деревня упоминается на карте окружности Санкт-Петербурга 1810 года.

Как деревня Кискилева она обозначена на карте Санкт-Петербургской губернии Ф. Ф. Шуберта  1834 года.

Упомянута на этнографической карте Санкт-Петербургской губернии П. И. Кёппена 1849 года, как деревня «Kiiskilä», населённая ингерманландцами-эурямёйсет.

В пояснительном тексте к этнографической карте деревня названа Kiiskilä (Кииссолова, Кискилева, Киськюля) и указано количество жителей деревни на 1848 год: ингерманландцев-эурямёйсет — 14 м. п., 14 ж. п., а также ижоры 5 м. п., 7 ж. п. и финнов-суоми — 3 м. п., 4 ж. п., всего 47 человек.

КИСЬКЕЛОВО — деревня дворянки Гомазовой, по просёлочной дороге, 9 дворов, 30 душ м. п. (1856 год)

Согласно «Топографической карте частей Санкт-Петербургской и Выборгской губерний» в 1860 году деревня Кискилева насчитывала 11 дворов.

КИСКЕЛОВО (КИСКИЛЕВА) — деревня владельческая, при колодцах, 12 дворов, 46 м. п., 54 ж. п. (1862 год)

КИСКЕЛОВО — деревня, Куйвозовского сельского общества, при проселочной дороге, при родниках 14 дворов, 47 м. п., 39 ж. п., всего 86 чел. (1896 год)

В XIX — начале XX века деревня административно относилась к Куйвозовской волости 4-го стана Санкт-Петербургского уезда Санкт-Петербургской губернии.

КИСКЕЛЕВО (КИСКИЛЕВА) — селение Куйвозовского сельского общества, число домохозяев — 17, наличных душ: 45 м. п., 49 ж. п.; Количество надельной земли — 112/1392, в том числе лесного надела — нет (в десятинах/саженях). (1905 год)

В 1908 году в деревне Кисколово проживали 89 человек из них 12 детей школьного возраста (от 8 до 11 лет).

КИСКЕЛОВО — деревня Лесколовского сельсовета, 34 хозяйства, 195 душ.
Из них: финнов-ингерманландцев — 32 хозяйства, 188 душ; финнов-суоми — 2 хозяйства, 7 душ. (1926 год)

В 1930-е годы в деревне работал финский колхоз «Uusi tie» («Новый путь»).

По административным данным 1933 года, деревня Кискелово относилась к Лесколовскому сельсовету Куйвозовского финского национального района.

КИСКЕЛОВО — деревня Лесколовского сельсовета Парголовского района, 158 чел. (1939 год)

В 1940 году деревня насчитывала 30 дворов.

До 1942 года — место компактного проживания ингерманландских финнов.

В 1958 году население деревни составляло 101 человек.

По данным 1966, 1973 и 1990 годов деревня Кискелово входила в состав Лесколовского сельсовета.

В советские годы деревня входила в состав совхоза «Красный сеятель».

В 1997 году в деревне проживали 16 человек, в 2002 году — 28 человек (русских — 64%), в 2007 году — 22, в 2010 году — 31 человек.

География 
Кискелово находится в северной части района на автодороге  (Подъезд к дер. Кискелово), близ деревни Лесколово.

Расстояние до административного центра поселения 5 км.

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Пери — 4 км.

Через деревню протекает ручей Палайоки — левый приток реки Авлога.

Демография

Улицы 
Генеральская, Думская, Крымская, Новая, Окраинная, Яблоневая.

Примечания 

Населённые пункты Всеволожского района